Strymon (rivier), een rivier in Bulgarije
 Strymon (mythologie), riviergod in de Griekse mythologie
 Strymon (effectpedalen), fabrikant van professionele hi-end effectpedalen geproduceerd in de Verenigde Staten.
 Strymon (vlinders), een geslacht van vlinders in de familie Lycaenidae